Cratera — depressão em um corpo celeste
 Cratera (vaso) — tipo de vaso
 Cratera de impacto — formação produzida pela queda de um cometa ou meteorito
 Cratera vulcânica — abertura de um vulcão
 Crateras lunares

Cratera